Полер:

 Полер (1874—1939) — французская эстрадная певица, танцовщица, актриса театра и кино.
 Полер, Эми (род. 1971) — американская актриса, комедиантка, телевизионный режиссёр, сценарист, телевизионный продюсер и певица.